Севи

 Севи — другое написание топонима Севир в США
 Севи () — арбан в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва.